Маловільшанська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Маловільшанська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Маловільшанська сільська рада — Кіровоградська область, Вільшанський район